

Musica 
 Pound for Pound – album degli Anvil del 1988
 Pound for Pound – album degli Extrema del 2009

Sport 
 Pound for Pound – criterio di classificazione del pugilato